Премия Абрахама Пайса в области истории физики () — награда, присуждаемая ежегодно «за выдающиеся научные достижения в области истории физики». Премия учреждена в 2005 году совместно Американским физическим обществом и Американским институтом физики. Награда названа в честь известного физика-теоретика и историка науки Абрахама Пайса (1918—2000). Размер премии составляет 10 тыс. долларов США.

Список лауреатов 

 2005 — Мартин Дж. Клейн
 2006 — Джон Хейлброн
 2007 — Макс Джеммер
 2008 — Джеральд Холтон
 2009 — 
 2010 — 
 2011 — Сильван Швебер
 2012 — 
 2013 — 
 2014 — 
 2015 — Спенсер Уирт
 2016 — 
 2017 — 
 2018 — 
 2019 — 
 2020 — 
 2021 — 
 2022 — 
 2023 —

Ссылки 
 Abraham Pais Prize for History of Physics  // American Physical Society

Награды Американского физического общества
Награды Американского института физики
История физики
Науковедение
Награды по алфавиту